Der Marix Verlag (Eigenschreibweise marixverlag) ist ein auf geistesgeschichtliche Sachliteratur und Klassiker der Weltliteratur spezialisierter Buchverlag in Wiesbaden und gehört zur Verlagsgruppe Verlagshaus Römerweg. Seinen Namen leitet er von dem französisch-deutschen Geschäftsmann Salomon Marix her, der sich durch sein Engagement in Wiesbaden und Eltville und durch seine Gartenfeste hervorgetan hat.

Geschichte 
Der Marix Verlag wurde 2003 in Wiesbaden von Lothar Wekel und Miriam Zöller gegründet. 2013 gab Miriam Zöller ihre Anteile an Lothar Wekel ab, der den Verlag seither alleine führt. Seit 2014 ist der Marix Verlag unter dem von Lothar Wekel geleiteten gemeinsamen Dach Verlagshaus Römerweg, zu dem auch die Edition Erdmann, der Verlag Waldemar Kramer, die  Weimarer Verlagsgesellschaft, der Corso Verlag und die Berlin University Press gehören.

Programm 
Die inhaltlichen Schwerpunkte des Verlags liegen bei der Sachliteratur zu Themen wie der Philosophie, der Religion, der Geschichte sowie Themen der Kulturgeschichte.

Besondere Verbreitung fand die 2006 in Kooperation mit der Tageszeitung Frankfurter Rundschau gestartete populärwissenschaftliche Buchreihe „marixwissen“. Für die Reihe schrieben unter anderen der Historiker Helmut Neuhold, der Keltologe Helmut Birkhan, die Philosophen Anton Grabner-Haider und Volker Zotz, sowie der Theologe Michael Tilly. Bisher sind in dieser Reihe u. a. erschienen (Stand: Juli 2019):

Weblinks 
Internetauftritt des Marix Verlags beim Verlagshaus Römerweg

Einzelnachweise 

Buchverlag (Deutschland)